Låt rätten flyta fram såsom vatten kan syfta på:

 Låt rätten flyta fram såsom vatten (Forsberg) – en psaltarpsalm med musiken är komponerad 1978 av Roland Forsberg
 Låt rätten flyta fram såsom vatten (Snickars) – en psaltarpsalm med musiken är komponerad 1978 av Britta Snickars